12P ist die Abkürzung für:

 12P/Pons-Brooks, ein Komet

Die Abkürzung 12p steht für

 Trisomie 12p, eine Behinderung auf der Grundlage einer Genommutation
 Tetrasomie 12p, eine Behinderung auf der Grundlage einer Genommutation, siehe Pallister-Killian-Syndrom

12P